Pittsfield är namnet på flera orter i USA:

Pittsfield, Illinois
Pittsfield, Massachusetts
Pittsfield, Maine
Pittsfield, New Hampshire